„Otaria” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Regia Marina:
 „Otaria” – okręt podwodny typu Glauco z początku XX wieku
 „Otaria” – okręt podwodny typu Glauco z okresu międzywojennego i II wojny światowej, pierwotnie zamówiony przez Portugalię jako „Espadarte”

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy włoskich okrętów